St. Georgen-Hospital, St. Jürgen-Hospital und ähnliche sind Bezeichnungen für Hospitäler seit dem Mittelalter. Sie dienten ursprünglich als Leprosorien.

Strukturen 

Die St. Georgenhospitäler lagen ursprünglich immer vor den Toren der mittelalterlichen Städte, meist an wichtigen Handelsstraßen. Sie beherbergten Personen mit ansteckenden Krankheiten, wie Pest, Lepra usw. In einigen größeren Orten kamen sie später durch Stadterweiterungen in das Gebiet innerhalb der Stadtmauern. Dann wurden sie normale Hospitäler für Kranke, Arme und Reisende (Nordhausen) oder dort wurde eine Pfarrkirche St. Georg für das neue Stadtgebiet gegründet (Wismar). Die Hospitäler für die Personen mit den ansteckenden Krankheiten wurden dann an einen entfernteren Ort verlegt.

Die Hospitäler besaßen Gebäude für die Unterbringung der Kranken, eine St. Georgs-Kapelle und einen umgrenzten Friedhof.

Seit dem 15. Jahrhundert wurden nach dem Verschwinden der Pest die Hospitäler öfter als Armenhäuser genutzt. In den folgenden Jahrhunderten verschwanden die meisten von ihnen, einige Friedhöfe wurden noch weiter genutzt.

In den meisten Städten waren die Heilig-Geist-Hospitäler die wichtigsten Versorgungseinrichtungen, daneben gab es manchmal Gertrudhospitäler, Alexiushospitäler oder andere Spitäler.

Verbreitung

Übersicht 

Georgenhospitäler gab es in den mittleren und östlichen deutschsprachigen Gebieten von Schleswig-Holstein und Thüringen bis Ostpreußen sowie einige wenige in Rheinland-Pfalz.

Die ersten Erwähnungen sind aus dem frühen 13. Jahrhundert bekannt, zum Beispiel in Leipzig 1212, Rostock 1278.
In der Gegenwart tragen einige Krankenhäuser und weitere soziale Einrichtungen weiterhin diese historisch entstandenen Bezeichnungen.

Brandenburg und Berlin 
In vielen Städten der Mark Brandenburg gab es St. Georgen-Hospitäler, vor allem im nördlichen und östlichen Teil. (In einigen südwestlichen Städten gab es stattdessen St. Gertrud-Hospitäler als Leprosorien.) Es sind Hospitalkapellen in Bernau, Eberswalde, Freienwalde, Mittenwalde, Neuruppin und Templin, sowie neuzeitliche Hospitalgebäude in Bernau und Gransee erhalten. Die Aufzählung gibt die meisten bekannten Georgenhospitäler in Brandenburg wieder.

 St. Jürgen-Hospital Altlandsberg, vor dem Berliner Tor, im Dreißigjährigen Krieg eingegangen
 St. Georg-Hospital Angermünde, vor dem Prenzlauer Tor, im Dreißigjährigen Krieg zerstört
 Georgenhospital (Berlin), vor dem Georgentor, später etwa 1 km nach Norden verlegt
 Hospital St. Georg Bernau, Bernau, vor dem Mühltor, 1328/39 erwähnt, 1738 neu erbaut, erhalten
 St. Georg Boitzenburg, vor der Stadt, 1301 erwähnt, 1630 für 12 arme Kranke
 St. Georgen-Hospital Eberswalde, vor dem Untertor, 1359 erwähnt, um 1620 zerfallen, Kapelle erhalten
 Georgenhospital Frankfurt (Oder)
 Hospital St. Georg, Freienwalde
 Hospital St. Georg Friesack, südlich der Stadt, 1541 erwähnt, 1616 nicht mehr vorhanden
 St. Georg Gartz, vor der Stadt, als Siechenhaus bezeichnet
 St. Georg Gransee, vor dem Ruppiner Tor, an der Straße nach Lindow, Anfang 14. Jahrhundert erwähnt, 1712 abgebrannt, 1715 niedergelegt, Kapelle danach verfallen, neuzeitliches Gebäude in der Ruppiner Straße erhalten 
 Hospital St. Georg Kyritz, vor dem Holzhauser Tor, 1900 Neubau
 Kapelle St. Georg Luckau, unsicher, ob mit Hospital (?)
 Hospital, St. Georg Lychen, vor dem Stargarder Tor, 15. Jahrhundert erwähnt
 Hospital St. Georg Mittenwalde, vor dem Berliner Tor, 1394 neue Kapelle erbaut, 1805 Hospital noch bestanden 
 Hospital St. Georg Müncheberg, vor dem Küstriner Tor, 1574 erwähnt, 1835 vergrößert
 Hospital St. Georg Nauen, vor dem Dammtor 
 St. Georg-Hospital Neuruppin, vor dem Altruppiner Tor, 1364 erwähnt, 19. Jahrhundert Neubau
 Hospital St. Georg Perleberg, vor dem Parchimer Tor, 1316 erwähnt
 Hospital St. Georg Prenzlau, vor dem Schwedter Tor, 1325 erwähnt
 Hospital St. Georg Pritzwalk, vor der Stadt, 1300 erwähnt
 Hospital St. Georg Putlitz, 1492 erwähnt
 Hospital St. Georg Schönfließ, vor dem Steintor
 St. Georg-Hospital Spremberg
 Hospital St. Georg Strausberg, vor dem Landsberger Tor, im 14. Jahrhundert erwähnt, zerstört im Dreißigjährigen Krieg
 St. Georgen-Hospital Templin, vor dem Berliner Tor, 1492 abgebrannt, Kapelle aus dem 14./15. Jahrhundert erhalten
 Hospital St. Georg Wittstock, vor dem Kyritzer Tor, 1364 erwähnt, 1585 abgebrochen

 Neumark

In der Neumark, die bis 1945 zu Brandenburg gehörte, gab es auch einige St. Georgs-Hospitäler
 Crossen/Oder (Krosno Odrzańskie)
 Königsberg/Nm. (Chojna)

Mecklenburg 
In Mecklenburg wurden die Leprosorien vor den einzelnen Städten stets als St.-Jürgens- oder St.-Georgenhospital bezeichnet. Erhalten sind die Kapelle St. Georg in Neubrandenburg und das Siechenhaus bei Dassow.

 Bützow, 1286 erste Erwähnung
 Siechenhaus vor Dassow, 13. Jahrhundert
 Eixen, 1386 erste Erwähnung
 Friedland, 1408 erste Erwähnung
 Gadebusch, 1327 erste Erwähnung
 Gnoien, 1350 erste Erwähnung
 Goldberg, 1335 erste Erwähnung
 Grevesmühlen. 1283 erste Erwähnung
 Güstrow, 1313 erste Erwähnung
 Gützkow, 1415 erste Erwähnung
 Kröpelin, 1396 erste Erwähnung
 Laage
 Lassan
 Loitz, 1359 erste Erwähnung
 Kröslin 
 St. Georg Neubrandenburg, 14. Jahrhundert
 Neukalen, 1400 erste Erwähnung
 Neustadt-Glewe, 1421 erste Erwähnung
 Plau
 Rehna, 1541 erste Erwähnung
 Röbel, 1577
 Hospital St. Georg Rostock, 1278 erste Erwähnung
 Rövershagen bei Rostock, 1534
 Schwerin, 1288 erste Erwähnung
 Sternberg, vor 1361
 Tessin
 Teterow, 1514 erste Erwähnung
 Tribsees, vor 1346
 Wesenberg, 16. Jahrhundert
 St. Georg Wismar, 1298 erwähnt, dann verlegt, 1395 erwähnt

Niedersachsen 
In einigen östlichen Städten im heutigen Niedersachsen gab es St. Georgs- bzw. St. Jürgen-Hospitäler.
 Celle
 Gifhorn
 Helmstedt
 Northeim
 Winsen

Pommern

Vorpommern 
In Vorpommern gab es in fast jeder Stadt ein St. Jürgen- oder St. Georgenhospital. Erhalten sind die mittelalterlichen Hospitalkapellen in Wolgast und Altentreptow, teilweise in Barth und Rambin, sowie barocke Hospitalgebäude in Penkun und Stralsund. Es sind die meisten bekannten Hospitäler angegeben. (In einigen Dörfern gibt es außerdem St. Georgs-Kirchen, die ihr Patrozinium aber wahrscheinlich aus der Missionszeit im 12. Jahrhundert ableiten, z. B. St. Adalbert und St. Georg Wollin.)

 Anklam, 1348 erste Erwähnung
 Hospital St. Georg, Altentreptow (früher Treptow an der Tollense), Kapelle aus dem 15. Jahrhundert erhalten
 St. Jürgen Barth, 1307 erste Erwähnung, Ostteil der Kirche St. Jürgen erhalten
 St. Jürgen vor Bergen, 1380
 Damgarten, 1352 erste Erwähnung
 Demmin, 1269 erste Erwähnung
 Franzburg
 Garz, 1380 einzige Erwähnung
 Gingst, 1346 erste Erwähnung
 Greifswald, 1301 erste Erwähnung
 Grimmen, 1346 erste Erwähnung
 Gristow, 1319 erste Erwähnung
 Jarmen, 1415 erste Erwähnung
 Katzow, 1415 erste Erwähnung
 Neubukow, 1406 erste Erwähnung.
 Pasewalk, 1408 erste Erwähnung
 Hospital St. Georg Penkun, Hospitalgebäude von 1755 erhalten
 St. Jürgen vor Rambin, 1334 gegründet, Kapelle aus dem 15. Jahrhundert erhalten
 Ribnitz, 1472 neu errichtet
 Richtenberg, 1340 erste Erwähnung
 Sagard, 1352 erste Erwähnung
 St. Jürgen vor Stettin, zuerst Kapelle St. Michael, 1306 erste Erwähnung als St. Georgen
 St. Jürgen am Strande, Stralsund, ursprünglich vor dem Knieper Tor, erste Erwähnung von 1275, barockes Hospitalgebäude in der Altstadt erhalten
 Stralsund, Pütte-Pantelitz, 1336 erste Erwähnung
 Trent, 15./16. Jahrhundert, 1600 nicht mehr bestehend
 Ueckermünde, 1359 erste Erwähnung
 Usedom, 1480 erste Erwähnung
 St. Jürgen Wolgast, 1420 erste Erwähnung, Kapelle erhalten

Hinterpommern 
Auch in Hinterpommern gab es in den meisten Städten St. Georgs- oder St. Jürgen-Hospitäler. Die jetzige polnische Bezeichnung ist szpital św. Jerzego.

 St. Georg-Hospital Falkenburg
 Hospital St. Georg Freienwalde (Chociwel)
 Greiffenberg (Gryfice)
 Kolberg (Kołobrzeg)
 Köslin (Koszalin)
 Lauenburg (Lębork)
 St. Georgs-Hospital Rügenwalde (Darłowo)
 Stargard
 St. Georgs-Hospital Stolp (Słupsk)

Rheinland-Pfalz 
Im heutigen Rheinland-Pfalz sind fünf Hospitäler bekannt, die das Patrozinium des heiligen Georg trugen. Die Leprosorien hießen dort meist Gutleuthäuser.

 Bergzabern, Gutleuthaus
 Bingen, Gutleuthaus
 Kloster St. Georg bei Vogelsang, Koblenz, Beginenniederlassung seit etwa 1375
 St. Georgsspital Mainz
 St. Georg-Hospital Speyer

Sachsen 
In Sachsen gab es in einigen Städten St.-Georgs-Hospitäler.
 Chemnitz
 Delitzsch
 St.-Georgen-Hospital Grimma
 Hospital St. Georg, Leipzig; siehe auch Klinikum St. Georg Leipzig
 St. Georgenhospital Oschatz

Sachsen-Anhalt 
Im heutigen Sachsen-Anhalt gab es in den östlichen Gebieten Altmark und Anhalt in einigen Städten ein St.-Georgs-Hospital, in den westlichen Gebieten nur in wenigen. Diese Aufzählung gibt die meisten bekannten Georgenhospitäler dort an.

 St. Georgenhospital Aken, vor der Stadt, 14. Jahrhundert erwähnt, Siechenhof für Aussätzige
 Siechenhaus Barby, vor dem Schulzentor, 1505 (?) erwähnt
 St. Georghospital Burg, vor dem Magdeburger Tor, 1299 erwähnt
 St.-Georg-Hospital Calvörde
 St. Georgshospital Dessau, 1408 erwähnt
 St. Georghospital Gardelegen, vor dem Salzweder Tor, 1446 erwähnt
 St.-Georg-Hospital Hadmersleben, 1470 gegründet durch das Kloster Hadmersleben, Leprosenhaus
 Georgenhospital Haldensleben (?)
 St. Georg Magdeburg, Sudenburg, südwestlich vor der Stadt, 1291 erwähnt (vor 1170?), Leprosenhaus, 1812 abgerissen 
 Jürgenhof Oschersleben, am Südende des Damms, vor 1255 erwähnt, 1575 Neubau, 1794 Kapelle abgerissen
 St. Georgs-Hospital Osterburg, vor dem Stendaler Tor, 1397 erwähnt, Leprosenhaus, 1636 abgerissen
 Hospital St. Georg Querfurt, am Steintor, Sondersiechenhaus
 St. Georghospital Groß-Salze, 14. Jahrhundert erwähnt, Leprosenhaus
 St. Georg-Hospital Salzwedel, vor der Stadt, am südöstlichen Ende der Perwer, 1241 erwähnt, Leprosorium
 Georgshof Sangerhausen, vor der Stadt, 1252 erwähnt, Leprosenhaus
 St. Georgshospital Seehausen, vor dem Viehtor, 15.  Jahrhundert erwähnt, Leprosenhaus, 1547 aufgehoben
 St. Georg Stendal, 1290 erwähnt, vor dem Ünglinger Tor, Leprosenhaus
 St.-Georg-Hospital, Stadt Stolberg (Harz)
 St. Jürgen-Hospital Tangermünde, südlich der Stadt
 St. Georg Werben , vor dem Seehäuser Tor, 1481 erwähnt, Leprosenhaus, 1631 zerstört
 St. Jürgen Wernigerode, vor der Altstadt, 1347 erwähnt, Siechenhof

Schleswig-Holstein und Hamburg 
In Schleswig-Holstein und Hamburg gab es auch einige St.-Georgs-Hospitäler.

 St.-Jürgen-Hospital Burg auf Fehmarn
 Hospital St. Georg (Hamburg)
 St.-Jürgen-Hospital Itzehoe
 St.-Jürgen-Hospital Kiel
 St.-Jürgen-Hospital Lübeck

Thüringen 
In Thüringen gab es in einigen wenigen Städten St.-Georgs-Hospitäler.

 Erfurt
 Langensalza
 Nordhausen

West- und Ostpreußen 
Auch in den wichtigsten west- und ostpreußischen Städten gab es St.-Georgen-Hospitäler.

 Westpreußen
 Danzig
 St. Georgenhospital Elbing
 St. Georgen-Hospital Marienburg
 St. Georgenhospital Thorn, um 1260 gegründet, ältestes bekanntestes Georgenhospital in Westpreußen
 Ostpreußen
 St. Georgen-Hospital Königsberg

Weblinks 

 Leprosorien in Deutschland Lepra-Museum Münster
 Leprosorien in Deutschland Lepra-Museum Münster, mit Links zu jedem Bundesland

Einzelnachweise 

Geschichte des Krankenhauswesens
Liste (Krankenhäuser)